Jure Vnuk, slovenski hokejist, * 18. junij 1974, Ljubljana.

Svoje hokejsko znanje je začel pridobivati v Olimpija Hertz , kjer se je začel aktivno ukvarjati s hokejem že pri 6. letih. Kasneje je v klubu oblekel tudi dres članske ekipe. Bogato hokejsko pot je preživel še v klubih HK Bled Promolinea, HK Jesenice in v tujini pri HK Medveščaku, HC Como (It), HC Hartz Braunlage (D).Od leta 1995 je bil stalni član prve peterke slovenske reprezentance v hokeju na ledu, v kateri je zadnjič sodeloval leta 2002. Za člansko reprezentanco Slovenije je nastopil na petih svetovnih prvenstvih. Evropsko prvenstvo do 18 let pa je odigral še za jugoslovansko reprezentanco.

Trenersko kariero je začel že leta 1998 pri HC Como, kjer je poleg igranja, treniral tudi mlajše selekcije. Od takrat se izobražuje na področju trenerstva in je zaključil izpite osnove športnega treniranja na Fakulteti za šport v Ljubljani. Kot trener je vodil člansko ekipo Police Academy&Colege Ankara, predstavnika Turčije na kontinentalnem pokalu.

Bil je eden od pionirjev inline hokeja na Slovenskem. V tem športu je ustvaril pravo kariero in ga vrsto let profesionalno igral v Italiji. Bil je kapetan inline reprezentance Slovenije na petih svetovnih prvenstvih. Vodil je reprezentanco Turčije in kasneje Makedonije v inline hokeju.

Od leta 2012 je aktivno sodeloval pri vzgoji najmlajših hokejistov pri HK Olimpija, kjer je vodil selekcijo U-10 in aktivno sodeloval pri strokovnem delu celotnega kluba HK Olimpija.

Opravljene ima vse licence za trenerja hokeja na ledu, v začetku letu 2018 je v klubu prevzel mesto prvega trenerja članske ekipe HK SŽ Olimpija. V sezoni 2018/19 je z moštom osvojil trojno krono (prvaki AHL- alps hockey league, državni in pokalni prvaki).

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 91
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 3
| 5
| 8
| +10
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
| 32
| 43
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
| 11
| 23
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Harzer Wölfe Braunlage
| 2. Bundesliga
| 99/00
|
| 19
| 8
| 17
| 25
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 99/00
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 24
| 20
| 18
| 38
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 7
| 2
| 9
| +2
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 9
| 11
| 20
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 7
| 7
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 3
| 2
| 5
| -10
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 11
| 5
| 0
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |138
| bgcolor="#7FFF00" |107
| bgcolor="#7FFF00" |138
| bgcolor="#7FFF00" |255
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |205
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Alfa
Slovenski inline hokejisti
Ljubljanski športniki
Slovenski hokejski trenerji